South Lincoln ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Lincoln (Maine)
 South Lincoln (Massachusetts)
 South Lincoln (Vermont)